Середина-Будский городской совет () — входит в состав
Середино-Будского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Середина-Буда
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Середина-Буда 
 с. Винторовка 
 пос. Заречное 
 пос. Прогресс 
 пос. Рудак 
 с. Сорокино 
 с. Хлебороб 
 с. Шалимовка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Полянка

Примечания 

Городские советы Сумской области